Фёдор Шаляпин:

 Фёдор Шаляпин —  русский оперный и камерный певец.
 «Фёдор Шаляпин» — круизный четырёхпалубный теплоход проекта 92-016 (тип «Валериан Куйбышев»), построен в Чехословакии.
 «Фёдор Шаляпин» — пассажирский теплоход, первоначально назывался Ivernia, построен в Великобритании.